Вандьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Вандьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Вандьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена